Heudicourt (Eure)
 Heudicourt (Somme)
ook:
Heudicourt-sous-les-Côtes,  Meuse